Stanisław Jan Majewski (1860–1944) – inżynier, przemysłowiec, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Stanisław Majewski (1878-1955) – inżynier i historyk górnictwa
 Stanisław Majewski (dziennikarz) (1891–1961) – dziennikarz, działacz polityczny
 Stanisław Majewski (1915–1985) – prezes Narodowego Banku Polskiego
 Stanisław Jan Majewski (ur. 1929) – działacz kombatancki, uczestnik powstania warszawskiego, członek Zarządu ZPW
 Stanisław Majewski (ur. 1939) – polityk Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
 Stanisław Majewski (1939–2019) – specjalista w zakresie modelowania materiałów i konstrukcji